John Digby (février 1580 – , Paris),  comte de Bristol, fut un diplomate anglais.

Biographie 

Il était membre du conseil de Jacques  d'Angleterre. Il fut envoyé en Allemagne en 1620 pour intercéder auprès de Ferdinand II du Saint-Empire en faveur de l'électeur palatin dans le cadre de la Guerre de Trente Ans. Puis il fut envoyé à Madrid en 1622 pour préparer le mariage du prince Charles avec l'infante d'Espagne. Cette négociation, qu'il avait menée à bien, échoua par les fautes de George Villiers,  de Buckingham, qui lui imputa tous ses torts. Le duc le fit emprisonner à son retour. 

Il n'en prit pas moins parti pour Charles  d'Angleterre, et fut contraint à s'exiler pendant les troubles de la révolution, après avoir perdu toute sa fortune.

Source

Liens externes 
 

Diplomate anglais du XVIIe siècle
Comte de la pairie d'Angleterre au XVIIe siècle
Naissance en février 1580
Décès en janvier 1653
Personnalité des guerres des Trois Royaumes
Décès à 72 ans
Comte de Bristol